Палоярви — название водоёмов на севере России.

 Палоярви (озеро, Суоярвский район) — озеро в Республике Карелии.
 Палоярви (озеро, Медвежьегорский, Муезерский районы) — озеро в Республике Карелии.
 Палоярви (озеро, Лоухский район) — озеро в Республике Карелии.
 Палоярви (озеро, Мурманская область) — озеро в Мурманской области.

Примечания